

Geografia de Portugal 
Casal (Póvoa de Varzim) – lugar da Póvoa de Varzim, Portugal
Casal (Fajozes) — lugar da Freguesia de Fajozes, conselho de Vila do Conde, distrito do Porto.
Casal Comba — freguesia portuguesa do concelho da Mealhada
Casal da Madalena — aldeia portuguesa da freguesia de Cernache do Bonjardim
Casal da Serra (São Vicente da Beira) — aldeia portuguesa da freguesia de São Vicente da Beira
Casal Novo — bairro da freguesia de Caneças pertencente ao concelho de Odivelas
Casal Novo — aldeia portuguesa da freguesia de Paião, conselho de Figueira da Foz

Outros
O Casal — filme brasileiro de 1975

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de sobrenomes